Села:
 Берем'яни — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Берем'яни — Тернопільська область, Бучацький район